Eugene Boris Mirman (nascido em 19741), é um dublador estadunidense.

Ver também
 Bob's Burgers

Ligações externas
 

Dubladores dos Estados Unidos